Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Qatar Total German Open 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 30. April bis 1. Mai 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
German Open 2005